O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis.

Jogos

Campeão

Ligações externas 
 

Copa Davis de 2009